Inflacija može značiti:

 Inflacija, ekonomski pojam
 inflacijski model, vezano uz veliki prasak (astronomija)